Басанда́йка — река в Томске и Томском районе Томской области, правый приток Томи. Получила название по имени князьца Басандая, жившего со своим родом в этих местах.

Исток Басандайки находится в районе остановочного пункта «28 км» Томской ветви, устье — на южной окраине Томска, между посёлками Басандайка и Аникино, в 78 км от устья Томи.

Длина реки — 57 км, из них 3,9 км — в пределах Томска. Площадь водосбора — 409 км². Средняя глубина — от 0,5 до 0,7 м. Среднегодовой расход воды — 2,34 м³/с.

Бассейн 
(расстояние от устья)
 Бордянка (правый) (ниже д. Писарево)
 Васильевка (левый)
 Арламовка (левый)
 16 км: Нефёдовка (левый)
 Лесная (левый)
 Клюквенная (левый)
 29 км: Такова (правый)
 Согра (левый)
 Песчаная (правый)
 38 км: Ломовая (левый)
 Черёмуховая
 Таловка (правый)
 47 км: Берёзовая (левый)
 Светленькая (левый)

Населённые пункты 

На реке расположены населённые пункты: Заречный, Петухово, Вороново, Некрасово, Богашёво, Стеклозавод, Просекино, Писарево, Ключи, Томск.

Посёлок Басандайка Томского района, несмотря на название, расположен не на самой Басандайке, а на её правом притоке. Недалеко от истока Басандайки расположены Таловские известковые чаши.

Право пользования 
Зарегистрировано право пользования водным объектом с целью сброса сточных, в том числе дренажных, вод за следующими организациями:
 на 4.92 км от устья —  «КП Ключи»;
 на 5 км от устья —  «Ключи»;
 на 13 км от устья — ООО «Водоресурс»;
 на 26 км от устья —  «Дипстройсервис» (замеченное в превышении нормативов допустимых сбросов сточных вод и засорении водоохранной зоны промышленно-бытовым мусором, а также в порче внешнего вида больших площадей пойменной территории).

Достопримечательности 

В долине Басандайки находятся археологические памятники, датирующиеся временем от неолита до XVI—XVII веков, в том числе городище VI—VIII веков, исследованное Л. М. Плетнёвой, О. Б. Беликовой, а также памятник природы — геологическое обнажение.

В долине реки находятся несколько кедровников — памятников природы: Аксёновский, Белоусовский, Богашёвский, Вороновский, Лоскутовский, Магадаевский, Некрасовский, Петуховский, а также Басандайский лесопарк и пойменный смешанный лес у остановочного пункта Каштак. Известны также находящиеся рядом с рекой Шубинское и Ивановское болота.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Притоки Томи (приток Оби)
Реки Томска
Реки Томского района
Геологические обнажения